Platense – argentyński klub piłkarski z Vicente López będącym częścią zespołu miejskiego Buenos Aires
 Platense – salwadorski klub piłkarski z Puerto Cortés
 Platense – urugwajski klub piłkarski z Montevideo